Maria Monteiro Jardin foi a ministra angolana das pescas no governo de José Eduardo dos Santos em 1994.

Políticos de Angola
Pessoas vivas